Ribes steht für:

 die Pflanzengattung Johannisbeeren

Orte:
 Ribes (Ardèche), französische Gemeinde im Département Ardèche
 Ribes de Freser, spanische Gemeinde in den Pyrenäen

Personen:
 Auguste Champetier de Ribes (1882–1947), französischer Jurist und Politiker
 Demetrio Ribes y Marco (1875–1921), spanischer Architekt
 Sonia Ribes-Beaudemoulin (* 1953), französische Zoologin